Erik Van Dillen – ex tennista statunitense
 Oscar van Dillen – compositore olandese

Pagine correlate
 Dillen